Червено езеро може да се отнася за:

 Червено езеро (Румъния);
 Червено езеро (Хърватия);
 Червено езеро (Беларус);
 Червено езеро (Чукотка);
 Червено езеро (Минесота).